chemioterapia
 Uniwersytet Techniczny Chalmersa